

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Mountain City – città della Contea di Rabun, Georgia
 Mountain City – città fantasma della Contea di Elko, Nevada
 Mountain City – città della Contea di Johnson, Tennessee
 Mountain City – città della Contea di Hays, Texas

Letteratura 
 Mountain City – romanzo di Upton Sinclair del 1930